Euryalida är en ordning av ormstjärnor som beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1816. Euryalida ingår i klassen ormstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Euryalida 188 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ormstjärnor
Euryalida